Mead Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:
* Mead Township (Nebraska)
 Mead Township (Ohio)
 Mead Township (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Meade Township